Stelling van Frobenius (delingsalgebra)
 Stelling van Frobenius (differentiaaltopologie)